Cineva trebuie să moară (în ) este un serial thriller spaniol-mexican, creat de , creatorul serialului de la Netflix numit The House of Flowers. Serialul are acțiunea în Spania anilor 1950 și constă în trei episoade care se învârt în jurul unei societăți conservatoare și tradiționale din timpul regimului Franco „în care aparențele și legăturile de familie joacă un rol cheie”. Toate cele trei episoade au fost lansate simultan pe platforma de streaming Netflix la data de 16 octombrie 2020.

Rezumat

Un tânăr este chemat în Spania din Mexic de familia sa bogată după o absență de 10 ani, motivul fiind acela că au găsit o tânără potrivită cu care el să se căsătorească. Cu toate acestea, el se întoarce acasă cu un tânăr dansator de balet.

Distribuția seriei 
O listă extinsă a distribuției a fost publicată în octombrie 2019 de Cosmopolitan.

  ca Amparo Falcón
  ca Mina Falcón
  ca Gregorio Falcón
  ca Gabino Falcón
  ca Lázaro
  ca Cayetana Aldama
  ca Alonso Aldama
  ca Rosario
  ca Belén Aldama
  ca Santos Aldama
  în rolul lui Carlos
 Manuel Morón ca Don Federico

Producția seriei 
După seria sa de succes de la Netflix The House of Flowers, Caro a semnat un acord exclusiv cu compania de streaming Netflix și a început producția pentru o nouă miniserie în trei părți, Someone Has to Die. Pe lângă producerea și regia seriei, Caro a scris povestea show-ului împreună cu Fernando Pérez și Monika Revilla; Compania de producție a lui Caro, Noc Noc Cinema, este creditată ca principala companie de producție a acestei serii. Seria tratează diferite teme acestea fiind de homofobie, familie și schimbare pe fundalul Spaniei anilor 1950. 

Show-ului este prima lucrare a lui Caro realizată în întregime în Spania și prima sa lucrare non-comică. Unele părți ale celui de-al doilea sezon din The House of Flowers fuseseră plasate în Spania, Manuel Betancourt de la  sugerând că țara a devenit „cea mai recentă muză a lui”. Serialul a început filmările în Madrid la data de 23 octombrie 2019.

Caro a numit distribuția spectacolului „un vis”; mai lucrase cu mai mulți dintre ei înainte. Suárez este colaboratorul său constant, iar Casanova a fost în scenele spaniole din Casa florilor. Betancourt a scris că includerea „muzei OG a lui Pedro Almodóvar ” în Maura a făcut din seria o adevărată poveste frumoasă. Maura i-a vizitat pe Caro și Suárez în timp ce filmau la Madrid pentru Casa Florilor în februarie 2019 pentru a discuta despre spectacol. Este primul rol de actorie pentru balerinul mexican Hernández, care este „considerat unul dintre cei mai buni dansatori din lume”.  de la Variety a scris că, punând împreună actori precum Maura și Suárez, Caro „a promovat sistemul de vederi în limba spaniolă”.

Note
</references>